Miejscowości w Polsce, nazwy niestandaryzowane
 Kolonia Zabłocie – kolonia wsi Zabłocie w woj. mazowieckim w pow. siedleckim, w gminie Wiśniew
 Kolonia Zabłocie – kolonia wsi Warpechy Stare w woj. podlaskim w pow. bielskim, w gminie Wyszki
 Kolonia Zabłocie – przysiółek wsi Zabłocie Kanigowskie w woj. warmińsko-mazurskim w pow. nidzickim, w gminie Janowiec Kościelny
 Kolonia Zabłocie – kolonia wsi Zabłocie w woj. wielkopolskim w pow. kolskim, w gminie Grzegorzew